L'équipe du Tchad de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs tchadiens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération tchadienne de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants

Notes et références

Liens externes 

Tchad
Basket-ball
Basket-ball au Tchad